En Pologne, Skoczów est le nom :

 du village de Skoczów, dans le powiat de Kołobrzeg, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.

 de la gmina de Skoczów, dans le powiat de Cieszyn, dans la voïvodie de Silésie,
 de la ville de Skoczów, chef-lieu de cette gmina.